Cantamessi peut désigner :
 Fabien Cantamessi (1987-), joueur français de volley-ball ;
  (1958-), joueur italien de basket-ball ;
 Gaëtan Cantamessi (1982-), joueur français de volley-ball.